Куркуль — многозначный термин.

Топоним 
 Куркуль — село  Алексеевского района Республики Татарстан.

Фамилия 
 Куркуль, Марина (Малишаускене, род. 1966) — советская и литовская шахматистка.

Другое 
 Куркуль — истор. зажиточный крестьянин, кулак (прежде всего на Украине).

См. также